Zinza peut désigner :
les Zinza, un peuple de Tanzanie ;
le zinza, une langue bantoue ;
Zinza, un genre de diptères.